Antiguitat (objecte), objecte que ha assolit una edat que el fa testimoni d'una era anterior a la societat humana
 Antiguitat o edat antiga, període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476 
 Antiguitat clàssica, període cultural històric del Mediterrani que va començar amb la Ilíada d'Homer fins a la caiguda de l'Imperi Romà 
 Antiguitat tardana, període de transició entre l'edat antiga i l'edat mitjana